The Christmas Box (roman), een roman uit 1993
 The Christmas Box (film), een film uit 1995 gebaseerd op de roman